Вишняковская улица () — улица в Дарницком районе города Киева, местность Осокорки (10-й и 11-й микрорайоны). Пролегает от улицы Ларисы Руденко до улицы Ревуцкого.

Не примыкают улицы.

История 
Улица возникла в начале 1990-х годов — с началом строительства 10-го микрорайона — под названием Новая. Современное название в честь Вишняковского ручья — с 1993 года.

Застройка 
Застройка улицы представлена многоэтажными домами. Чётная сторона улицы относится к 10-му микрорайону, нечётная — 11-му.

 храм Блаженной Ксении Петербуржской (УПЦ МП) (дом № 1а)
 почтовое отделение «Киев–140» (02140) (дом № 6а)
 дошкольное учебное заведение № 149 (дом № 12б)

Примечания

Литература 

Улицы Киева
Осокорки